Fouilloy kan syfta på:
 Fouilloy, Oise
 Fouilloy, Somme